Bullet Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bullet Hill (Connecticut)
 Bullet Hill (Kalifornien)
 Bullet Hill (Oklahoma)